Volské oko může mít více odlišných významů:

 Volské oko – pokrm z vejce
 Volské oko (architektura) – oválné okno ve vikýři i fasádě, též malý vikýř s plynule přetaženou krytinou (s oválným ale i obdélným otvorem)
 Volské oko (rostlina) – lidový název pro volovec vrbolistý (buphthalmum salicifolium)
 Volské oko (oční nemoc) – český název pro oční onemocnění buphthalmus

Reference

Externí odkazy